Гистасп (греческий вариант древнеперсидского имени Виштаспа; др.-перс. 𐎻𐏁𐎫𐎠𐎿𐎱 Vištāspa, ) — персидское мужское имя. Известные носители:
 Виштаспа — в иранской литературе полулегендарный царь, современник и покровитель Заратуштры
 Гистасп (упоминается в 550 до н. э.) — сатрап Бактрии и Персиды из рода Ахеменидов; отец царя Дария I
 Гистасп (упоминается в 480 до н. э.) — сатрап Бактрии из рода Ахеменидов; сын царя Дария I
 Гистасп (упоминается в 460-х до н. э.) — сатрап Бактрии из рода Ахеменидов; сын царя Ксеркса I
 Гистасп Бактриец (упоминается в 320-х до н. э.) — ; муж внучки царя Артаксеркса III